

Toponyme

Ruy, hameau de la commune de Stoumont (province de Liège).

Ruy-Montceau, commune de l'Isère, appelée Ruy jusqu'en 2015.

Personnes 

 Alberto Ruy-Sánchez (1951-), écrivain et éditeur mexicain.
 François Ruy-Vidal (1931-), éditeur, concepteur et écrivain de littérature d'enfance et de jeunesse. 
 José Ruy (1930-2022), auteur de bande dessinée portugais.
 Marina Ruy Barbosa (1995-), actrice brésilienne. 
 Pedro Ruy-Blas (1949-), chanteur, batteur, compositeur et acteur espagnol.

Voir aussi 
 Moulin du Ruy

Homonymie de toponyme